Miejscowości w USA:
 Cove – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Polk
 Cove – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Union
 Cove – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Chambers
 Cove – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Cache
Gminy w USA:
 Cove (ang. Cove Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Polk
W Wielkiej Brytanii:
 Cove – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)

Zobacz też 
 Covè – miasto w południowym Beninie, w departamencie Zou